Михаил Николаевич Королёв — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1906 году в Туле. Член КПСС.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925—1974 гг. — чернорабочий на Тульском патронном заводе, красноармеец, инженер-технолог на заводе № 73 в Донбассе, начальник участка, заместитель начальника, начальник цеха, заместитель главного инженера, начальник производства на комбинате № 179 в Новосибирске, главный инженер, директор Новосибирского завода точного машиностроения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Умер в Новосибирске в 1979 году.

Ссылки 
 Королёв

Директора промышленных предприятий